Les élections régionales de 1945 au Vorarlberg (Landtagswahl in Vorarlberg 1945) se sont tenues en Autriche dans le land du Vorarlberg, le .

1945
Élection en Autriche en 1945
Novembre 1945